La nazionale di baseball tedesca Under-18 rappresenta la Germania nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 2003 :  3°
 2016 :  3°

Collegamenti esterni

Under-18